Бори́с Миха́йлович Оболе́нский по прозвищу Туреня (? — ) —  князь, русский военный и государственный деятель, окольничий (1498) и воевода на службе у московского князя Ивана III Васильевича. Происходил от Святого Михаила Черниговского. Сын князя Михаила Ивановича Оболенского. Родоначальник князей Турениных.

Биография 
В 1477 году участвует в военном походе Ивана III на Новгород, воевода Царского полка. Находясь в полке брата Ивана III Андрея Васильевича Меньшого, шёл с ним к Аркадьечеву и Юрьевым монастырям, а затем занимал позицию в Богоявленском монастыре на Соколе. Командовал ополчениями из Можайска, Волочка, Звенигорода и Рузы.

В 1482 году был в Нижнем Новгороде, для обороны от Казанского царя Алегама.

В 1484 году послан в погоню за верейским князем Василием Михайловичем, который бежал в Литву, но не догнал его.

1492 год — воевода в Серпухове.

1493 год — первый воевода сторожевого полка в походе на Литву.

1499 год наместник в Вязьме, уведомляет великого князя о гонениях в Литве на православную веру и стеснениях чинимых его дочери, великой княгине Елене Ивановне.

1502 год — воевода сторожевого полка в походе на Литву.

Дети 
 Василий Борисович Большой Туренин-Оболенский, бездетен
 Василий Борисович Меньшой Туренин-Оболенский
 Владимир Борисович Туренин-Оболенский (ум. после 1501)
 Фёдор Бориович Гвоздь Туренин-Оболенский, бездетен
 Иван Борисович Бобос Туренин-Оболенский (ум. после 1524), воевода
 Никита Борисович Туренин-Оболенский, бездетен

Литература

Примечания 

Родившиеся в XV веке
Борис Михайлович
Воеводы
Воеводы Серпухова
Участники Русско-литовских войн
Окольничие
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании